Ю Чон Ён (; при рождении Ю Кён Ван (); род. 1 ноября 1996 года, более известная как Чонён) — южнокорейская певица. Является ведущей вокалисткой корейской гёрл-группы Twice.

Ранняя жизнь и карьера 
Ю Чонён родилась 1 ноября 1996 года в Сувоне, Южная Корея. Её старшая сестра — актриса Гон Сынён.

1 марта 2010 года прошла шестое открытое прослушивание JYP Entertainment и, заняв первое место, присоединилась к ним для стажировки. Была определена в группу 6mix, которая так и не дебютировала из-за ухода двух участниц. В 2014 году вместе с Наён снялась в клипе GOT7 на песню «Girls Girls Girls» и в 2015 году в клипе «Only You» miss A.

5 мая 2015 года состоялась премьера реалити-шоу «Sixteen», по результатам которого Чонён стала участницей группы Twice. Дебют состоялся 20 октября 2015 года.

С 3 июля 2016 года по 22 января 2017 года была постоянной ведущей музыкального шоу Inkigayo.

Дискография

Саундтреки

Фильмография

Фильмы

Шоу

Награды и номинации

Примечания 

Музыканты Twice